Der Begriff Central Division beschreibt:

 Central Division (Fidschi), einen Gebietsteil der Fidschi-Inseln
 Divisions im nordamerikanischen Profisport:
 Central Division der NHL (National Hockey League)
 Central Division der NBA (National Basketball Association)